The Who by Numbers — сьомий студійний альбом англійської групи The Who, який був випущений 3 жовтня 1975 року.

Композиції 
 Slip Kid — 4:29
 However Much I Booze — 5:03
 Squeeze Box — 2:41
 Dreaming from the Waist — 4:08
 Imagine a Man — 4:00
 Success Story — 3:20
 They Are All in Love — 3:00
 Blue, Red and Grey — 2:47
 How Many Friends — 4:06
 In a Hand or a Face — 3:25

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кіт Мун — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 The Who by Numbers  allmusic
 The Who by Numbers  last.fm

Альбоми MCA Records
Альбоми The Who
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 1975